

Codici 
 OFU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ofu (Samoa Americane)

Geografia 
 Ofu – Local government area della Nigeria
 Ofu – villaggio delle Samoa Americane